Цзиньшань (金山) — буддийский монастырь в городе Чжэньцзян (КНР).
 Цзиньшань (金山) — район городского подчинения города центрального подчинения Шанхай (КНР).
 Цзиньшань (金山) — район города Синьбэй («Новый Тайбэй») на Тайване.